Комедія ситуацій — жанр комедії, розбудований на несподіваному, раптовому повороті сюжетної лінії, прихованій інтризі чи непередбачуваному збігові обставин
 Комедія ситуацій — тележанр

Посилання